Satula kan syfta på följande platser:

Finland 

 Satula, Kalajoki, Norra Österbotten, 
 Satula, Nyslott, Södra Savolax, 
 Satula, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar